Die deutsche Baseball-Bundesliga 2013 war die 30. Saison der Baseball-Bundesliga. Die reguläre Saison startete am 12. April 2013 mit der Partie Buchbinder Legionäre gegen die Stuttgart Reds und endete am 17. August. Vom 24. August bis 3. Oktober wurde in den Playoffs der deutsche Meister ermittelt und den Playdowns die Absteiger. Als Titelverteidiger gingen wie bereits im Vorjahr die Buchbinder Legionäre in die Saison. Die Tübingen Hawks waren das einzige neue Team in der 1. Baseball-Bundesliga. Der eigentlichen Absteiger aus der 1. Bundesliga Nord, die Dohren Wild Farmers verblieben in der 1. Liga. Somit spielten beide Divisionen komplett mit jeweils 8 Mannschaften.

Teilnehmer 

Folgende 16 Teams nahmen, getrennt in die beiden Divisionen Nord und Süd, an der Saison 2013 teil. Sortiert sind die Clubs nach ihrer Vorjahresplatzierung in der regulären Saison.

Reguläre Saison

1. Bundesliga Nord

1. Bundesliga Süd

Play-downs

1. Bundesliga Nord Playdowns

1. Bundesliga Süd Playdowns

Play-offs 

Spielübersicht

Weblinks 
 Offizielle Webseite des DBV
 Offizielle Website der 1. Baseball-Bundesliga

Einzelnachweise 

2013
Baseball 2013
Sportsaison 2013